Bitka za Kijev se lahko nanaša na:

 Obleganje Kijeva (898), s strani Álmoša Madžarskega med madžarsko migracijo na zahod
 Obleganje Kijeva (968), s strani Pečenegov proti Kijevski Rusiji
 Obleganje Kijeva (1017), neuspešno onleganje s strani Pečenegov
 Zavzetje Kijeva (1018), s strani Boleslava I. Poljskega
 Obleganje Kijeva (1036), Pečenegi so premagani s strani Jaroslava Modrega
 Plenjenje Kijeva (1169), s strani koalicije, ki jo je sestavil Vladimirsko-Suzdalski knez Andrej Bogoljubski
 Obleganje Kijeva (1203), s strani Rurika Rostislaviča
 Obleganje Kijeva (1240), med mongolsko invazijo na Kijevsko Rusijo
 Plenjenje Kijeva (1299), med vojno med Tokto proti Nogajcem in Kumanom
 Plenjenje Kijeva (1399), s strani Timurja Kultuga
 Plenjenje Kijeva (1416), s strani Edigeja proti Veliki litovski kneževini
 Plenjenje Kijeva (1482), s strani Menglija I. Geraja proti Veliki litovski kneževini
 Plenjenje Kijeva (1651), s strani Janusza Radziwiłła
 Obleganje Kijeva (1658), neuspešno obleganje Ivana Vihovskega
 Januarska vstaja, januar 1918
 Bitka za Kijev (1918), februarska vojaška operacija boljševikov v Petrogradu in moskovske Rdeče garde proti silam Sveta
 Bitka za Kijev (januar 1919), ofenziva elementov Ukrajinske fronte Rdeče armade za zavzetje Kijeva
 Osvojitev Kijeva s strani bele armade, avgust 1919
 Bitka za Kijev (december 1919), tretja od treh bitk v Kijevu leta 1919
 Kijevska ofenziva (1920), del poljsko-sovjetske vojne
 Bitka za Kijev (1941), velika zmaga sil osi nad Sovjeti med drugo svetovno vojno
 Bitka za Kijev (1943), sovjetska zmaga v drugi svetovni vojni
 Narodni muzej - rezervat "Bitka za Kijev 1943", muzej posvečen bitki leta 1943
 Kijevska ofenziva (2022), vojskovališče ruske invazije na Ukrajino (2022)
 Bitka za Kijev (2022), velika ukrajinska zmaga nad napadalnimi ruskimi silami med kijevsko ofenzivo leta 2022

Glej tudi 

 Kijevska ofenziva (razločitev)
 Vstaja kijevskih boljševikov, november 1917
 Poljska ekspedicija v Kijev (razločitev)
 Kijev (razločitev)